Het ATP-toernooi van Amsterdam 1995 (met de officiële naam Grolsch Open 1995) werd van 24 tot en met 30 juli gespeeld.
Er werd gespeeld op de gravelbanen van het Amstelpark in de Nederlandse hoofdstad Amsterdam.

In de enkelspelfinale was de Chileen Marcelo Ríos te sterk voor de Nederlander Jan Siemerink. In de dubbelspelfinale won Ríos met zijn Nederlandse partner Sjeng Schalken van het Australisch/Britse koppel Wayne Arthurs/Neil Broad.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

Amsterdam
ATP-toernooi van Amsterdam